Aek Nabara (Simangumban)
Aek Nabara (Panyabungan Timur)
Aek Nabara (Marancar)
Aek Nabara (Angkola Barat)
Aek Nabara (Batang Natal)